Pleiades – superkomputer
 Plejady – gromada gwiazd
 Pleiades (Plejady) – w mitologii greckiej nimfy
 USS „Pleiades” – nazwa okrętów US Navy
 Pleiades (Plejady) – konstelacja wysokorozdzielczych satelitów